Північної Македонії з футболу 2020—2021 — 29-ий сезон вищого дивізіону Північної Македонії з футболу. Чемпіоном вчетверте стала Шкендія.

Клуби

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Плей-оф 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 травня 2021

|}

Примітки

Посилання 
 Сайт Macedonian Football  
 Офіційний сайт Федерації футболу Македонії 
 Перша Ліга Північної Македонії на soccerway 

Чемпіонат Північної Македонії з футболу
Македонія
Македонія
2020 у Північній Македонії
2021 у спорті Північної Македонії